Joan Carreras i Farré (1860-?), escultor y tallador español.
 Joan Carreras Martí (1935-2018), editor español.
 Joan Carreras i Goicoechea (1962-),  periodista, guionista de televisión y escritor español, hijo del anterior.